Wyry est le nom :
 de la gmina de Wyry, dans le powiat de Mikołów, dans la voïvodie de Silésie
 du village de Wyry, chef-lieu de cette gmina